Џеј има више значења:
 Џеј
 Округ Џеј (Индијана)
 Џеј (Флорида)
 Џеј (Оклахома)